Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский — защищали свой титул, но уступили во втором раунде.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Второй раунд)  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Второй раунд)''

<li>  Максим Мирный /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
<li>  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Четвертьфинал)
<li>  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Финал)
<li>  Юрген Мельцер /  Леандер Паес (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2013